BI – analityka biznesowa (), proces przekształcania danych w informacje, a informacji w wiedzę, która może być wykorzystana do zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorstwa.
 .bi – domena internetowa przypisana do Burundi.
 Bi – (Biot) jednostka natężenia prądu elektrycznego, jednostka pochodna w układzie miar CGS. 1Bi = 10A.
 Bi – (łac. bisemutum, bismuthum lub bismutum), Bizmut, pierwiastek chemiczny, metal bloku p układu okresowego.
 Bi – rodzaj nefrytowej ozdoby w starożytnych Chinach.